powiat bielski – powiat w województwie podlaskim z siedzibą w Bielsku Podlaskim
 powiat bielski – powiat w województwie śląskim z siedzibą w Bielsku-Białej
 powiat bielski – dawny powiat w guberni grodzieńskiej